Il doppio del torneo di tennis Delray Beach WCT 1983, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Pavel Složil e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Anand Amritraj e Johan Kriek 7–6, 6–4.

Teste di serie 

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Peter Fleming /  Tom Gullikson (quarti di finale)

 Anand Amritraj /  Johan Kriek (finale)
 Balázs Taróczy /  Van Winitsky (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach WCT 1983